James O’Rourke ist der Name folgender Personen:

* James O’Rourke (Kanute, 1915) (James Jerome O’Rourke; 1915–1983), US-amerikanischer Kanute 
 James O’Rourke (Manager) (James C. O’Rourke; 1939–2021), kanadischer Ingenieur und Industriemanager 
 James O’Rourke (Kanute, 1942) (James Jerome O’Rourke, Jr.; * 1942), US-amerikanischer Kanute 
 James T. O’Rourke (James Tiernan O’Rourke; 1933–2011), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Galeriegründer